La Rivière des Béland est un affluent de la rive sud-est de la rivière Madeleine laquelle coule vers le nord-est jusqu'au littoral sud de l'estuaire du Saint-Laurent où elle se déverse au village de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine. Elle coule dans le canton de Bonnécamp, le canton de la Rivière et le canton de Lefrançois, dans le territoire non organisé du Mont-Albert, dans la municipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie, dans la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.

Géographie 
La rivière des Béland prend sa source au lac Clarette (longueur :  ; altitude : ), situé dans le canton de Bonnécamp, dans le territoire non organisé du Mont-Albert, dans la Réserve faunique des Chic-Chocs, dans les Monts Chic-Chocs qui font partie des Monts Notre-Dame.

Ce lac est située à  au sud du littoral sud du golfe du Saint-Laurent. À partir du lac Clarette, la rivière des Béland coule sur  répartis selon les segments suivants :
  vers le nord dans le "canton de Bonnécamp", jusqu'à la confluence d'un ruisseau (venant du sud-ouest) ;
  vers le nord, jusqu'à la décharge des lacs Mathurin et Desnouff (venant du sud-est) ;
  vers le nord, jusqu'à la décharge (venant du nord-est) d'un lac ;
  vers le nord, jusqu'à la décharge du lac Sohier (venant de l'ouest) ;
  vers le nord, jusqu'à la décharge d'un ruisseau (venant de l'est) ;
  vers le nord, jusqu'à un pont routier ;
  vers le nord, jusqu'à la limite du "canton de la Rivière" ;
  vers le nord, jusqu'à la limite du "canton de Lefrançois" ;
  vers le nord-est, jusqu'à la confluence du ruisseau à Alcide ;
  vers le nord, en longeant du côté ouest la route 198, jusqu'à sa confluence.

La rivière des Béland se déverse sur la rive sud-est de la Rivière Madeleine, dans le canton de Lefrançois, dans le territoire non organisé du Mont-Albert. Cette confluence est située à  au sud du littoral sud de l'estuaire maritime du Saint-Laurent, à  au nord-ouest du centre du village de Murdochville, à  en amont de la limite du canton et à  en amont du pont de la route 198.

Toponymie 
Le toponyme « Rivière Madeleine des Béland » a été officialisé le  à la Commission de toponymie du Québec.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Estuaire du Saint-Laurent
 Rivière Madeleine
 La Haute-Gaspésie, une MRC
 Mont-Albert, un TNO
 Monts Chic-Chocs
 Monts Notre-Dame
 Réserve faunique des Chic-Chocs

Liens externes 

Cours d'eau en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
La Haute-Gaspésie
2Béland